Хејнс има више значења:
 Хејнс (Арканзас)
 Хејнс (Северна Дакота)